Ain Legdah kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Legdah, källa, Oriental, 
 Ain Legdah (kommun i Marocko), Taza-Al Hoceïma-Taounate, Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar